Чиллер:
Персоналии
 Чилле́р, Та́нсу (, род. 1946) — турецкий экономист и политик, занимала должность премьер-министра Турции.

В технике
 Чи́ллер () — центральная холодильная машина в системе чиллер-фанкойл. Также чиллеры используются для отведения излишнего тепла от теплоносителя в промышленности.

Топоним
 Чилле́р () — деревня в районе Наллыхан турецкого ила Анкара.

Фильм
 Chiller — «Леденящий» — американский телевизионный фильм 1985 года.
 Chiller — эпизод сериала «Надоедливый апельсин», пародия на клип Майкла Джексона «Триллер».